Борис Лобач-Жученко:
 Лобач-Жученко, Борис Борисович (1899—1995) — российский и советский яхтсмен.
 Лобач-Жученко, Борис Михайлович (1875—1938) — русский и советский учёный в области механики, профессор, моряк, писатель, автор книг по истории механики, морского флота и авиации. Внук и приёмный сын украинской писательницы Марко Вовчок.